Jméno a příjmení Peter Hayes může označovat:

 Peter Hayes (diplomat) (* 1963) – britský diplomat
 Peter Hayes (fotbalista) (* 1938) – australský fotbalista
 Peter Hayes (hudebník) (* 1976) – americký indie rockový kytarista a zpěvák
 Peter Hayes (sochař) (* 1946) – britský sochař